Лайош Чатай (1886—1944) — угорський генерал і політичний діяч, міністр оборони Угорщини в 1943—1944 роках.

 Чатай — село, громада округу Сенець, Братиславський край, південно-західна Словаччина.